Metasequoia 4 (Ver4.8.4b) est un logiciel de modélisation 3D japonais créé par Osamu Mizuno et décliné en deux versions, l'une gratuite et l'autre payante en partagiciel.

Metasequoia 4 gère la subdivision de surface, plusieurs formats d'import et d'export (dont POV-Ray), l'UV Mapping et permet la gestion et la création de plugins grâce au SDK.

Formats reconnus en importation 
 Metasequoia Document (*.mqo et *.mqoz)
 DoGA CGA System (*.suf)
 AutoCAD (*.dxf)
 LightWave Object (*.lwo)
 3D Studio (*.3ds)
 Rokkaku daioh (*.rok)
 Caligari Object (*.cob)
 Wavefront (*.obj)
 Collada 1.4/1.5 (*.dae)
 Autodesk FBX (*.fbx)
 Librairie de Polygones de Stanford (*.ply)
 Stéréolithographie - Impression 3D (*.stl)
 Scalable Vector Graphics (*.svg)
 MikuMikuDance (*.pmd)
 Format 3D Manufacturing (*.3mf)
 glTF 2.0 binaire (*.glTF)

Formats en exportation 
 Metasequoia Document (*.mqo et *.mqoz)
 AutoCAD (*.dxf)
 LightWave Object (*.lwo)
 3D Studio (*.3ds)
 Direct3D Retained Mode (*.x)
 Wavefront (*.obj)
 Collada 1.4 (*.dae)
 Autodesk FBX (*.fbx)
 Librairie de Polygones de Stanford (*.ply)
 Stéréolithographie - Impression 3D (*.stl)
 MikuMikuDance (*.pmd)
 Format 3D Manufacturing (*.3mf)
 glTF 2.0 binaire (*.glTF)
 RenderMan (*.rib)

Notes 
 Patches correctif et français réalisés par Jean-Marc Chatain, avec l'aimable autorisation de Osamu Mizuno, créateur de Metasequoia 4 et de la société Tetraface Co., Ltd.

Références

Liens externes 
  Site Officiel
  Patch correctif de l'aide anglais/japonais de Metasequoia 4.8.4b
  Patch de traduction en français pour Metasequoia 4.8.4b
  Pour télécharger Metasequoia R2.1 en fr
  Les bases de Metasequoia R2.1
  Apprendre sur Metasequoia R2.1
  Vidéos tutoriels

Logiciel de modélisation 3D